Компонент 4B системи комплементу () – білок, який кодується геном C4B, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 744 амінокислот, а молекулярна маса — 192 785.

Задіяний у таких біологічних процесах як імунітет, вроджений імунітет, шлях активації комплементу, запальна відповідь. 
Локалізований у клітинних контактах, клітинних відростках, синапсах.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Система комплементу
Групи крові